Ранчо Лопез има више значења:

 Ранчо Лопез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лопез, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лопез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лопез, Колонија Дијесиочо де Марзо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лопез (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лопез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у округу Оахака у Мексику
 Ранчо Лопез, Аредондо (Магдалена), насеље у округу Сонора у Мексику
 Ранчо Лопез (Теколутла), насеље у округу Веракруз у Мексику